Miejscowości w Polsce
 Osuchów-Parcela – nazwa niestandaryzowana, część wsi Osuchów w woj. mazowieckim w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Osuchów-Parcela – część wsi Osuchów w woj. wielkopolskim w pow. kaliskim, w gminie Koźminek